Fogarasz – rum. Făgăraş, miasto w Rumunii
 Góry Fogaraskie – rum. Munţii Făgăraş, najwyższe pasmo Karpat Południowych